Mae Rim (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 82.943 de locuitori și o suprafață de 443,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 91 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai